Klaas van der Meulen (schipper), Nederlands zeiler
 Klaas van der Meulen (schip, 1912), skûtsje vernoemd naar de zeiler